Станкі  () — італійське прізвище.

Відомі носії 
В Римі у 17 столітті працювали три брати -  художники з прізвищем Станкі. Всі буди декораторами і майстрами натюрмортів.

 Джованні Станкі (1608-1672), старший брат
 Ніколо Станкі (бл. 1623-1690), середній
 Анджело Станкі  (1626- після 1675) молодший брат.

Італійські прізвища